Jan Janusz Kościelecki (1490-1545) 
 Jan Janusz Kościelecki (1524-1564) – syn